Plusieurs batailles navales se sont déroulées au large du cap Saint-Vincent (Portugal) :

 la bataille du cap Saint-Vincent (1327) le  est une victoire castillane sur une flotte portugaise ;
la bataille du cap Saint-Vincent (1606) le  est une victoire espagnole sur une flotte des Provinces-Unies ;

 la bataille du cap Saint-Vincent (1621) le  est une victoire espagnole sur une flotte des Provinces-Unies ;
 la bataille du cap Saint-Vincent (1641) le  est une victoire espagnole sur une flotte hollandaise ;
 la bataille du cap Saint-Vincent (1681), le , est une victoire espagnole sur les Brandebourgeois ;
 la , le , est une victoire espagnole sur la flotte britannique ;
 la première bataille du cap Saint-Vincent (1780), le , est une victoire britannique sur une flotte espagnole ;
 la deuxième bataille du cap Saint-Vincent (1780), le , désigne l'interception d'un convoi britannique par une flotte espagnole ;
 la bataille du cap Saint-Vincent (1797), le , est une victoire britannique sur une flotte espagnole ;
 la bataille du cap Saint-Vincent (1833), le , est une victoire des libéraux sur les absolutistes pendant la guerre civile portugaise.

Voir aussi la section : « Les batailles navales du cap Saint-Vincent  » de l'article consacré à ce cap, qui représente l'extrême pointe sud-ouest du continent eurasiatique.